Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France
  d'infanterie
  d'infanterie de marine
  d'artillerie de campagne
  d'artillerie de transmissions

Homonymie d'unités militaires